Прилужье — название населённых пунктов:

Россия 
 Прилужье — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.
 Прилужье — деревня в Поддорском районе Новгородской области.

Украина 
 Прилужье — село в Конотопском районе Сумской области.